Urraca de Tolède, nièce de Lubb ibn Muhammad, était une princesse de la famille islamisée des Banu Qasi, les walis (gouverneurs) de Saragosse apparentés aux roi de Navarre. Elle épousa vers 917 le roi Fruela II des Asturies et du León et lui donna deux fils, Ordoño et Ramiro.

La famille d’Urraca
Urraca était une arrière-arrière-petite-fille du Banu Qasi Musa ibn Musa (Musa II le Grand), qui dominait la vallée de l'Èbre au , et de la princesse vasconne Assona Íñiguez, fille du roi de Pampelune Eneko Arista. La puissance des Banu Qasi déclina à la fin du  et plusieurs membres de la famille, dont Urraca, se convertirent au christianisme.

Arbre généalogique :

Références

Liens externes 
 L'article de référence sur les Banu Qasi est dû à Alberto Cañada Juste, "Los Banu Qasi (714-924)", téléchargeable en ligne : 

Personnalité de l'émirat de Cordoue
Famille noble espagnole
Dynastie andalouse
Histoire de l'Andalousie
Histoire de la Navarre
Histoire des Basques
Histoire de l'Aragon
Reine consort des Asturies
Reine consort de León
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse asturienne du haut Moyen Âge